Revelations — третій студійний альбом американської групи Audioslave, який був випущений 5 вересня 2006 року.

Композиції

Джерела 
 Revelations  allmusic
 Revelations  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми Audioslave
Музичні альбоми 2006
Альбоми Epic Records